Nation crie de Wemindji est une bande crie dans le Nord-du-Québec au Canada.
Wemindji est un village cri du territoire d'Eeyou Istchee dans le Nord-du-Québec au Canada.
Wemindji est une terre réservée crie située dans le territoire d'Eeyou Istchee dans le Nord-du-Québec au Canada.

Homonymie